L'Athlète incomplet, film, 1926
 L'Athlète incomplet, film, 1932